О́стов — твёрдая основа материального объекта:
 Остов — часть несущих конструкций, твёрдый каркас здания, сооружения.
 Остов — часть машины или механизма, воспринимающая основные нагрузки и предназначенная для закрепления навесных элементов и систем.
 Остовное дерево — граф в математике.
 Остов — руины, уцелевшая часть объекта.
 Остов симплициального комплекса, см. симплициальный комплекс
 Атомный остов — атом без валентных электронов.